Die Virslīga 2009 war die 18. Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren seit deren Neugründung im Jahr 1992. Offiziell trägt die Liga den Namen LMT Virslīga (Latvijas Mobilais Telefons Virslīga) und wird vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 14. März 2009 und endete am 8. November 2009.

Der FK Liepājas Metalurgs wurde zum zweiten Mal lettischer Meister.

Modus 
Der FC Daugava Daugavpils zog vor Saisonbeginn aus finanziellen Gründen zurück. Der FK Riga fusionierte mit JFK Olimps zu JFK Olimps/RFS. Der FK Vindava wurde im Januar 2009 aufgelöst. Von den drei freigewordenen Ligaplätzen wurden mit den Aufsteigern FK Daugava Riga und FC Tranzit nurf zwei vergeben, sodass die Liga in diesem Jahr mit neun Mannschaften in die Saison ging. Diese spielten jeweils viermal gegeneinander und bestritten insgesamt 28 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine 
 FK Jūrmala → FK Jūrmala-VV

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}
FK Jaunība Riga stieg aufgrund der Auswärtstorregel auf.

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009